TSR (ang. Terminate and Stay Resident) – program rezydentny w DOS
 TSR (ang. Total shareholder return) – całkowita stopa zwrotu
 TSR (ang. Traffic Sign Recognition) – system, który rozpoznaje znaki drogowe umieszczone przy drodze i pokazuje je na desce rozdzielczej
 TSR (ang. Tactical Studies Rules) – twórcy systemu Dungeons & Dragons, obecnie część Wizards of the Coast
 TSR (ang. solution focused brief therapy – SFBT) – podejście terapeutyczne skoncentrowane na rozwiązaniach
 TSR – szwajcarski kanał telewizyjny w języku francuskim
 TSR (ang. The Tall Ships' Races) – międzynarodowy zlot żaglowców połączony z regatami
 telewizyjna stacja retransmisyjna – obiekt nadawczy małych mocy mający na celu uzupełnienie luk w zasięgu pokrycia większych obiektów sygnałem telewizyjnym
 TSR Kalnica „Góra Wideta” – telewizyjna stacja retransmisyjna, znajdująca się w Kalnicy
 TSR Trójca „Góra Jaworów” – telewizyjna stacja retransmisyjna, znajdująca się w Trójcy
 TSR Bircza „Góra Kamienna” – telewizyjna stacja retransmisyjna, znajdująca się w Birczy